Bolesław cieszyński (1331/1332–1356) – przedstawiciel cieszyńskiej linii Piastów
 Bolesław I cieszyński (po 1363–1431) – książę cieszyński
 Bolesław II cieszyński (ok. 1428–1452) – książę cieszyński